Р-149МА1 — командно-штабная машина.

Назначение 
Командно-штабная машина Р-149МА1 предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам тактического уровня на стоянке и в движении. Может использоваться в составе передовых подвижных пунктов управления оперативного уровня.

В перечень основных функций Р-149МА1 входит:
 Образование симплексных и дуплексных УКВ и КВ радиоканалов, а также каналов проводной связи;
 Приём и передача данных;
 Конференцсвязь, избирательную и циркулярную связь со всех рабочих мест, громкоговорящую связь с рабочего места командира;
 Использование электронных карт местности и нанесение на них оперативно-тактической обстановки с возможностью её передачи по каналам связи;
 Решение информационных и специальных расчетных задач.

Описание конструкции

Ходовая часть 
Р-149МА1 создана на базе БТР-80 с кузовом К1Ш1.

Средства наблюдения и связи 
 УКВ радиостанции: Р-168-100УЕ-2, Р-168-5УНЕ-2, Р-168-0,1У(М)1Е, «Прима-ДМВ».
 КВ радиостанции: Р-168-100КБЕ и «Прима-КВ».

Дальность связи 
 УКВ радиостанции в диапазоне до 25 км. в движении и до 55 км на стоянке.
 КВ радиостанции в диапазоне до 350 км на стоянке.

Время непрерывной работы 
 от сети 380В, 50Гц — круглосуточно
 от дизельного агрегата — круглосуточно
 от бортовой сети шасси (при работе двигателя) — круглосуточно
 от буферной аккумуляторной батареи — не менее 10 мин

Ссылки 
 Р-149МА1 Рособоронэкспорт.

Командно-штабные машины